Heilbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Heilbach, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Heilbach (Sielenbach), Einöde der Gemeinde Sielenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Gewässer:
 Heilbach (Eder) – zwei Zuflüsse der Eder (zur Fulda) nahe Aue, Stadt Bad Berleburg, Landkreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Große Heilbach, rechter Zufluss gegenüber Müsserfeld
 Kleine Heilbach, rechter Zufluss gegenüber Aue 
 Heilbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll bei Sankt Thomas, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Heilbach (Roth), linker Zufluss der Roth (zur Donau) vor Unterroth, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Heilbach oder Haybach (Selz) oder Haibach oder Haarbach, rechter Zufluss der Selz gegenüber der Wiesenmühle von Ober-Olm, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Heilbach (Wörther Altrhein), westlicher Zufluss des Wörther Altrheins bei Wörth am Rhein, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Heilenbach
 Heilerbach
 Heilsbach